Лесень (Lesień) — польская фамилия. 

Известные носители:

 Лесень, Збигнев (род. 1947) — польский актёр театра и кино.
 Лесень, Михал (род. 1974) — польский актёр и театральный режиссёр.